Кара Блэк и Лизель Хубер — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Квета Пешке и Франческа Скьявоне — не защищали свой титул, но итальянка принимала участие в турнире (в паре с Катариной Среботник) и дошла до полуфинала.

Посев 

  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Титул)
  Франческа Скьявоне /  Катарина Среботник ''(Полуфинал)

 Даниэла Гантухова /  Ай Сугияма (Полуфинал) 
 Анна-Лена Грёнефельд /  Меганн Шонесси (Первый раунд)

Ход турнира

Ссылки 
 Сетка турнира 

Теннисный чемпионат Дубая 2007